Инишбофин (,  — «остров белой коровы») — остров вблизи западного побережья Ирландии, в заливе Клю, графство Голуэй. Расположен южнее острова Иништурк и севернее Инишарка. Население — 160 чел. (2011).

Святой Колман основал здесь монастырь, просуществовавший до X века.

Здесь находятся руины казарм Кромвелля, сооружённых в 1652 году. На острове расположено пять деревень.

Здесь гнездятся коростели. Остров является местом гнездования для многих видов птиц. Редчайшим видом сегодня из числа птиц, гнездящихся на острове и находящихся под угрозой исчезновения, в настоящее время является коростель. Эта птица в течение многих десятков лет строит гнёзда и выводит потомство на Инишбофине.

Остров — привлекательное место для туризма. На нём имеется несколько пешеходных маршрутов, можно делать прогулки по горам, есть холм для восхождений. Для ловли рыбы существует пологий берег и лодки.

Инишбофин стал важным культурным центром: на музыкальные праздники приезжают музыканты и художники для исполнения традиционной ирландской музыки и песен, на них неизменно выступает местная группа.

См. также 
 Список островов Британских островов
 Список островов Ирландии

Примечания

Ссылки 

Острова Ирландии